Дондюша́нский райо́н (, Район Дондушень) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

География 
Расположен на севере страны. В Дондюшанском районе протекает река Реут и два его притока — Куболта и Кэинар. Большая часть территории района покрыта лесами, в которых обитают кабан, косуля, лиса, заяц, барсук и др.

Предположительно войдёт в состав нового еврорегиона «Днестр».

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года под именем Атакский район с центром в селе Атаки. До 16 октября 1949 года находился в составе Сорокского уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Бельцкого округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

30 марта 1962 года в состав Атакского района была передана часть территории упраздняемого Окницкого района.

2 января 1963 года административный центр объединённого района был перенесён из Атак в пгт Дондюшаны, в этой связи район получил название Дондюшанский.

20 ноября 1975 года был восстановлен Окницкий район, при этом в его состав было передано почти половина территории изначального Атакского района. В свою очередь, в составе Дондюшанского района осталась почти вся территория бывшего Тырновского района. Таким образом, территория Дондюшанского района лишь частично соответствует изначальному Атакскому району.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Единецкого уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей.

Населённые пункты

Население

Экономика 
В районе действует 31 фермерское хозяйство. Здесь выращивают подсолнечник, сою, рис, рожь, а также овощные культуры.

Достопримечательности 
 В селе Чернолёвка расположен дом-музей молдавского художника Игоря Виеру.
 В центре села Цауль расположен самый большой в Молдавии парк, основанный в начале XX века вокруг усадьбы семьи Поммер. Парк является одной из наиболее удачных работ архитектора-пейзажиста И. Владиславского-Падалко. Дендрологическая коллекция составлена примерно из 150 видов деревьев, кустарников и лиан, из которых более 100 форм являются экзотическими. Площадь парка составляет 46 га.
 В селе Редю-Маре находится парк площадью 10 га.

Известные уроженцы 

 Бочачер, Марк Наумович (1896—1939) — советский литературовед и литературный критик.
 К. А. Бертини (1903—1995) — израильский поэт, публицист и переводчик.
 Бертини, Гари (1927—2005)— израильский дирижёр и композитор.
 Вайншток, Семён Михайлович (род. 1947) — российский промышленник, бывший руководитель компании Транснефть (1999—2007).
 Виеру, Игорь Дмитриевич (1923—1983) — советский молдавский живописец и график.
 Друцэ, Ион Пантелеевич (род. 1928) — молдавский писатель.
 Куза, Ефросиния Ивановна (1856—1910) — оперная певица.
 Трахтенброт, Борис Авраамович (1921—2016) — советский и израильский математик.
 Шляхтицкий, Михаил Николаевич (род. 1956) — молдавский политик.

Интересные факты 
 Дондюшанский район является местом действия фильма «Противостояние». Там упоминаются сёла Тырново и Бричаны. Однако фильм снимался не в Молдавии, а на Украине.
 Партия коммунистов Республики Молдова получила здесь 55 % голосов на выборах в парламент 2005 года.
 При создании районов Молдавской ССР, Дондюшаны относились к Окницкому району, а Атаки — к Атакскому (нынешнему Дондюшанскому). Сейчас же всё ровно наоборот.

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР